Il doppio  dell'Internazionali di Tennis dell'Umbria 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Flavio Cipolla e Alessio di Mauro hanno battuto in finale Marcel Granollers e Gerard Granollers-Pujol 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Gerard Granollers-Pujol (finale)
  Máximo González /  Diego Junqueira (semifinali)

  Flavio Cipolla /  Alessio di Mauro (campioni)
  Daniele Giorgini /  Alessandro Motti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2010